Marxbauer ist der Ortsname von

 Marxbauer (Biessenhofen), Ortsteil der Gemeinde Biessenhofen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Marxbauer (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern